Il singolare del torneo di tennis Bressanone Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore František Čermák che ha battuto in finale Sergio Roitman 5-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Marcelo Charpentier (primo turno)
 Stefano Tarallo (secondo turno)
 Herbert Wiltschnig (secondo turno)
 José Acasuso (semifinali)

 Jan Vacek (primo turno)
 Olivier Mutis (secondo turno)
 DefaultFederico Luzzi (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bressanone Challenger 2000